Ива́н Сазо́нов: Сазонов, Иван Александрович (1916—1992) — Герой Советского Союза.
 Сазонов, Иван Иванович (ок. 1810—1883) — генерал-майор.
 Сазонов, Иван Николаевич (1855—1915) — Владимирский губернатор, сенатор, тайный советник.
 Сазонов, Иван Павлович‎ (1860—1930) — главный лесничий Уральских горных заводов в 1914―1918 годах.
 Сазонов, Иван Терентьевич 1—й (1755—1823) — генерал-лейтенант, начальник Невского 1-го пехотного полка и 14-й пехотной дивизии, дворянин.
 Сазонов, Иван Фёдорович (1938—2019) — механизатор, Герой Социалистического Труда.